Tresdorf ist der Name folgender Orte:

 Tresdorf (Mucheln), Ortsteil der Gemeinde Mucheln, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Tresdorf (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Tresdorf (Tittling), Ortsteil des Marktes Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Tresdorf (Gemeinde Leobendorf), Ortschaft der Marktgemeinde Leobendorf, Niederösterreich
 Tresdorf (Gemeinde Rangersdorf), Ortschaft der Gemeinde Rangersdorf, Kärnten

Siehe auch:
 Treßdorf
 Tresdorfer See